Etrusco pode se referir a:

 Etruscos - antigo povo que habitava a península Itália
 Etrusco - idioma falado pelos etruscos

Desambiguação